Jehanabad (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Jehanabad (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jehanabad